

Geografia 
 Aguada de Baixo — localidade do distrito de Aveiro, Portugal
 Aguada de Cima — localidade do distrito de Aveiro, Portugal
 Aguada (Porto Rico) — cidade
 Aguada Seca — lago na Guatemala
 Barrô e Aguada de Baixo — freguesia em Águeda, Portugal
 Fortaleza da Aguada — em Goa, Índia
 Porto da Aguada — Açores

Esportes 
 Club Atlético Aguada — de basquetebol uruguaio

 Santeros de Aguada — de basquetebol portorriquenho

Ver também
 Aguadas

Desambiguações de topônimos